Mazaricos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Mazaricos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mazaricos är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Mazaricos. Runt Mazaricos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Comba,  km nordost om Mazaricos. Omgivningarna runt Mazaricos är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien